Канаш — топоним в России:

Населённые пункты 
 Канаш — посёлок Аургазинского района Башкирии, упразднён в 1981 г.
 Канаш — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Канаш — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Канаш — село в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Канаш — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Канаш — деревня в Северном районе Новосибирской области, упразднена в 2019 г.
 Канаш — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Канаш — деревня в Заинском районе Татарстана.
 Канаш — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Канаш — город, административный центр Канашского района Чувашии.
 Канаш — высел в Моргаушском районе Чувашии.
 Канаш — посёлок в Шемуршинском районе Чувашии.
 Канаш — деревня в Ядринском районе Чувашии.

Фамилия 
 Канаш, Сергей Степанович — советский учёный в области селекции и семеноводства хлопчатника, академик ВАСХНИЛ.
 Канаш, Халина — польская саночница.

СМИ 
 «Канаш» — газета в Ульяновской области на чувашском языке.
 «Канаш» — название чувашской газеты «Хыпар» в 1918—1937 годах.
 «Канаш» — чувашская газета в городе Канаше.

Другое 
 Канаш — река в Курганской области, верхний приток Исети.
 Канаш — река в Курганской области, нижний приток Исети.
 Канаш — озеро в Колыванском районе Новосибирской области.
 Канаш — станция Горьковской железной дороги.
 Сельское поселение Канаш — муниципальное образование в Шенталинском районе Самарской области.

См. также 
 Канаш-де-Сеньорин — населённый пункт и район в Португалии.
 Канаш-де-Санта-Мария — район в Португалии.